Strike Force – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1981 al 1982.
Strike Force – film per la televisione britannico del 1995 diretto da Bob Mahoney.
Strike Force (The Librarians) – film del 2003 diretto da Mike Kirton.
Strike Force – tag team del wrestling.
Strike Force – videogioco del 1991.
Strikeforce – defunta organizzazione statunitense di arti marziali miste.